Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hi“ beginnt.

Hi 



 Hi, altägyptischer Bildhauer
 Hi, altägyptischer Umrisszeichner
 Hi, Hvan-chun, nordkoreanische Basketballspielerin
 Hi-Tek (* 1976), US-amerikanischer Hip-Hop-Produzent
 Hi[…], römischer Mosaizist